Gianfranco Bedin – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Maurizio Bedin – calciatore italiano
 Tino Bedin – politico italiano